Науменко:
 Науменко Анатолій В'ячеславович — генерал-лейтенант МВС України.
 Науменко Віктор Володимирович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Науменко Віра Орестівна (* 1951) — кандидат педагогічних наук, професор, відмінник освіти України.
 Науменко Віталій Петрович — заступник голови ліквідаційної комісії та заступником міністра зборів і доходів щодо митниці.
 Науменко Володимир Павлович (*1852—†1919) — український журналіст, філолог, педагог, громадський діяч.
 Науменко Володимир Петрович (1954, Голінка) — український поет, журналіст. Головний редактор журналу «Березіль» (2000).
 Науменко Володимир Васильович — український учений, доктор біологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 Науменко Володимир Васильович — український футболіст, нападник.
 Науменко В'ячеслав Григорович (1883—1979) — учасник Першої світової і Громадянської війни в рядах Білої армії. З 1920 по 1958 рік — військовий отаман Кубанського козачого війська в Зарубіжжі.
 Науменко Галина Олексіївна — протоколіст, багатолітній практик з великим досвідом роботи у сфері дипломатичного протоколу.
 Науменко Денис Ігорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Науменко Іван Андрійович — лейтенант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Науменко Іван Іларіонович (*1938, Ошитки — †березня 2008) — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України; дійсний член Академії будівництва України, відділення «Гідротехнічне будівництво і екологія навколишнього середовища».
 Науменко Іван Якович — білоруський письменник і літературознавець.
 Науменко Кім Єлисейович (1930) — український історик.
 Науменко Леонід Юрійович (* 1950) — доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України, заслужений лікар України.
 Науменко Людмила (* 1993) — українська баскетболістка-форвард національної збірної України з баскетболу.
 Науменко Людмила Юріївна (24 серпня 1961) — український метеоролог, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Науменко Майк — лідер російської групи «Зоопарк».
 Науменко Наталія Валентинівна (1 січня 1976) — українська поетеса, літературознавець.
 Науменко Наталія Миколаївна (7 грудня 1977) — Голова Державної міграційної служби України.
 Науменко Нік — американський професійний хокеїст.
 Науменко Олег Геннадійович (1989—2015) — сержант МВС України, учасник російсько-української війни.
 Науменко Олександр Анатолійович (. 1956 р.) — радянський і російський оперний співак (бас) українського походження, соліст Великого театру РФ, Народний артист Росії.
 Науменко Ольга Миколаївна (1949) — радянська і російська актриса театру і кіно, телеведуча.
 Науменко Петро Петрович (1957) — радянський та український залізничник, генеральний директор «Укрзалізниці» (2007).
 Науменко Степан Іванович (1920—2004) — радянський військовий льотчик часів Корейської війни 1950—1953 років, Герой Радянського Союзу.
 Науменко Юрій Андрійович (1919—1999) — радянський військовий діяч, генерал-полковник (8.11.1971), Герой Радянського Союзу.
 Науменко Юрій — сотник Армії УНР.
 Науменко Юрій Васильович — футболіст, функціонер.

Українські прізвища
Прізвища на -енко